Watzmann steht für:
 Watzmann, Bergmassiv im Berchtesgadener Land, Bayern
 Watzmann (Magazin), satirische Zeitschrift aus Österreich
 Watzmann (Märkische Schweiz), eine 106 Meter hohe Erhebung in Brandenburg
 Watzmann (Station), seismologische Station an der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika 

Der Watzmann steht für:
 Der Watzmann (Gemälde), Ölgemälde von Caspar David Friedrich

Siehe auch:

 Watzmanns
 Der Watzmann ruft